Vereda pode ser:

 Vereda (Bahia), município brasileiro do estado da Bahia. 
 Vereda (cerrado), formação vegetal do cerrado brasileiro. 

Desambiguação